O kuxitineri (kuxiti-neri, kushichineri, kujigeneri, cusitinavo) é uma língua extinta (ou uma variedade da língua yine) da família linguística arawak falada no alto Purus peruano (em 1886, no rio Curumahá ou rio Curanja, e talvez no rio Cujar).

Vocabulário 
Vocabulário kuxitineri (flora, fauna e artefatos culturais) recolhido por Paul Rivet e Constant Tastevin (1919-1924: 106-112):

Ver também 
 Línguas aruaques

Kuxitineri